Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 233 dans le monde.

 Route fédérale 233 en Allemagne
 Route 233 au Québec, Canada
 Route 233 en Terre-Neuve-et-Labrador, Canada
 Route européenne 233 traversant les  Pays-Bas et l’Allemagne